«Дон Сезар де Базан» () — п'єса французьких драматургів  та Адольфа д'Еннері 1844 року.
 «Дон Сезар де Базан» — комічна опера в чотирьох діях Жуля Массне за мотивами драми Віктора Гюго «Рюї Блаз».

 «Дон Сезар де Базан» — французький короткометражний фільм 1909 року, режисер Вікторен-Іпполіт Жассе.
 «Дон Сезар де Базан» — французький короткометражний фільм 1912 року, реж. Тео Френкель.
 «Дон Сезар де Базан» — пригодницький фільм США 1915 року, реж. Роберт Дж. Віньола.
 «Дон Сезар де Базан» — італійський фільм 1942 року, реж. Ріккардо Фреда.
 «Дон Сезар де Базан» — радянська телеверсія вистави Ленінградського драматичного театру, 1957, реж. Йосип Шапіро
 «Дон Сезар де Базан» — радянський двосерійний телефільм 1989 року, реж. Михайло Донськой та Ян Фрід.